Constance van Castilië (-1160), dochter van Alfons VII van Castilië en Berengaria van Barcelona, tweede echtgenote van Lodewijk VII van Frankrijk
Constance van Castilië (1354-1394) was een Spaanse prinses.